Евге́ний Семёнович (Симонович) Микела́дзе (; 1903 — 1937) — советский дирижёр, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1936).

Биография 
Родился 27 июня (по другим данным 27 июля) 1903 года в Баку. Через несколько лет вся семья переехала в Тбилиси.

Ученик Н. А. Малько и А. В. Гаука. С 1930 года — дирижёр, а с 1933 года — главный дирижёр Грузинского театра оперы и балета. Одновременно с 1931 года руководил студенческим оркестром Тбилисской консерватории. Среди его учеников — Ш. И. Азмаипарашвили.

В ноябре 1937 года был арестован и в этом же году расстрелян.

Д.Д. Шостакович писал: «Евгений Семенович Микеладзе был выдающимся советским дирижером. Он обладал огромным талантом и большой общей и музыкальной культурой. За время своей работы в Тбилиси он очень много сделал для развития грузинской музыкальной культуры. Микеладзе был гордостью советской дирижерской школы». [1]

Личная жизнь 
Был женат на дочери старого большевика Ивана Орахелашвили, в семье родился сын — Вахтанг Микеладзе (род. 1937) — советский и российский режиссёр-документалист.

Память 
Ныне имя Евгения Микеладзе носят Центральная музыкальная школа в Тбилиси и Национальный симфонический оркестр Грузии. В Тбилиси Микеладзе установлена мемориальная доска (улица Геронтия Кикодзе, 11).

В фильме "Покаяние" Тенгиза Абуладзе история его ареста и гибели и ареста его жены лежит в основе сценария картины.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (14.01.1937).
 заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1936).

Источники 
 Г. М. Тактакишвили. Евгений Микеладзе. Тбилиси, 1963.
 [1] Письмо Д. Д. Шостаковича от 30 марта 1955 года. – В кн. Кашмадзе Ш. «Тбилисский театр оперы и балета». Тбилиси. с. 636.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Семенович Микеладзе

Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Дирижёры СССР
Микеладзе
Расстрелянные в Грузинской ССР
Репрессированные в СССР